Sol — em inglês, Sun
Sun (Luisiana)
Sun (banda)
Tai chi chuan estilo Sun
Sun Microsystems
Sun Records
The Sun

Desambiguações de topônimos